Премия Чарльза Харда Таунса () — награда Оптического общества (OSA). Вручается за выдающиеся достижения в области квантовой электроники. Названа в честь лауреата Нобелевской премии по физике Чарлза Харда Таунса. Учреждена в 1980 году, награждение проводится с 1981 года. Медалью награждены три лауреата Нобелевской премии.

Лауреаты

Ссылки 
 Сайт премии 

Награды по физике
Оптика
Фотоника
Лазерная физика
Списки лауреатов премий
Награды по алфавиту
Квантовая электроника
Награды Оптического общества